Saint-Julien-sur-Reyssouze é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Julien-sur-Reyssouze apresentava uma população de 550 habitantes, distribuídos por 317 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain